Сезон 1909/10 стал для «Манчестер Юнайтед» 18-м сезоном в Футбольной лиге и четвёртым сезоном подряд в Первом дивизионе.

Участие клуба в Футбольной лиге перед началом сезона находилось под угрозой, так как Футбольная ассоциация отказалась признавать Профсоюз футболистов, созданный игроками «Манчестер Юнайтед», и потребовала выхода футболистов из него, взамен угрожая дисквалификацией. Многие футболисты после этого покинули профсоюз, но игроки «Манчестер Юнайтед» отказались, объявив забастовку против Футбольной ассоциации. В прессе они получили прозвище «Отщепенцы», с чем связано знаменитое фото «футбольного клуба Outcasts F.C.». После переговоров, однако, Футбольная ассоциация сняла запрет для футболистов на участие в профсоюзе, и сезон начался вовремя.

В феврале 1910 года клуб переехал на новый стадион, сменив «Бэнк Стрит» на «Олд Траффорд». Первый матч на «Олд Траффорд» прошёл 19 февраля 1910 года, это была игра против «Ливерпуля».

Обзор участия в турнирах

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1909/10 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1909/1910
Манчестер Юнайтед